Вудроу Уилсон Клэренс Дюмарт (, 23 декабря 1916, Китченер, Онтарио, Канада — 19 октября 2001, Бостон, Массачусетс, США) — бывший канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Бостон Брюинз».

Игровая карьера   
Вуди Дюмарт начинал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в командах «Китченер Эмпаерс» и «Китченер Гринширтс», где играл вместе со своими будущими партнёрами по «Бостон Брюинз» Милтом Шмидтом и Бобби Бауэром.

В 1937 году Дюмарт и его друзья детства Шмидт и Бауэр объединились в «Бостоне» в знаменитую тройку, получившую название «Краут лайн» и блиставшую в течение многих сезонов. В 1939-м и 1941 годах во многом игра этого звена предопределила победы «Брюинз» в Кубке Стэнли.

В 1942 году Дюмарт был вынужден отправиться на воинскую службу в Королевские военно-воздушные силы Канады. После окончания Второй мировой войны, потеряв почти 4 года карьеры, он вернулся в «Бостон» и отыграл ещё 9 сезонов, но так больше и не выиграл Кубок Стэнли. В 1954 году он завершил игровую карьеру.

В 1992 году Вуди Дюмарт введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1939, 1941
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1947, 1948
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1992

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Вуди Дюмарта на The Internet Hockey Database
 Биография Вуди Дюмарта на Legends of Hockey
 Профиль Вуди Дюмарта на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ